Muzykoterapia – rodzaj terapii posługujący się muzyką
 Muzykoterapia – album muzyczny grupy Muzykoterapia
 Muzykoterapia – grupa muzyczna